Andrea Balestri, attore italiano
 Jacopo Balestri, calciatore italiano
 Marco Balestri, conduttore televisivo italiano
 Roberto Balestri, calciatore ed allenatore italiano